Терешківська сільська рада — Вінницька область, Барський район
 Терешківська сільська рада — Полтавська область, Полтавський район
 Терешківська сільська рада — Сумська область, Сумський район
 Терешківська сільська рада — Хмельницька область, Красилівський район
 Терешківська сільська рада — Черкаська область, Шполянський район
 Терешківська сільська рада — Чернігівська область, Ніжинський район